Це список денних метеликів Бутану. У фауні Бутану відомо 670 видів метеликів.

Косатцеві (Papilionidae) 
Підродина Papilioninae
 Триба Leptocircini
 Graphium cloanthus cloanthus Westwood, 1841
 Graphium sarpedon sirkari Page & Treadaway, 2013
 Graphium doson axionides Page & Treadaway, 2014
 Graphium eurypylus acheron Moore, 1885
 Graphium chironides chironides Honrath, 1884
 Graphium agamemnon agamemnon Linnaeus, 1758
 Graphium macareus indicus Rothschild, 1895
 Graphium xenocles phrontis de Nicéville, 1897
 Graphium mandarinus paphus de Nicéville, 1886
 Graphium agetes agetes Westwood, 1843
 Graphium antiphates pompilius Fabricius, 1787
 Graphium eurous sikkimica Heron, 1899
 Graphium nomius nomius Esper, 1799
 Graphium aristeus anticrates Doubleday, 1846
 Триба Teinopalpini
 Teinopalpus imperialis himalaicus Rothschild, 1898
 Meandrusa lachinus lachinus Fruhstorfer, 1902
 Meandrusa payeni evan Doubleday, 1845
 Триба Papilionini
 Papilio memnon agenor Linnaeus, 1758
 Papilio bootes janaka Moore, 1857
 Papilio alcmenor alcmenor
 Papilio protenor euprotenor Fruhstorfer, 1908
 Papilio bianor Cramer, 1777
 Papilio paris paris Linnaeus, 1758
 Papilio arcturus arcturus Westwood, 1842
 Papilio krishna krishna Moore, 1858
 Papilio castor polias Jordan, 1909
 Papilio helenus helenus Linnaeus, 1758
 Papilio nephelus chaon Westwood, 1844
 Papilio polytes Linnaeus, 1758
 |Papilio demoleus demoleus Linnaeus, 1758
 Papilio machaon hookeri Goankar, 1999
 Papilio agestor agestor Gray, 1831
 Papilio epycides epycides Hewitson, 1864
 Papilio slateri slateri Hewitson, 1859
 Papilio paradoxa telearchus Hewitson, 1852
 Papilio clytia clytia Linnaeus, 1758
 Триба Troidini
 Atrophaneura aidoneus Doubleday, 1845
 Atrophaneura varuna astorion Westwood, 1842
 Atrophaneura alcinous Klug, 1836
 Pachliopta hector Linnaeus, 1758
 Pachliopta aristolochiae aristolochiae Fabricius, 1775
 Byasa latreillei latreillei Donovan, 1826
 Byasa polyeuctes polyeuctes Doubleday, 1842
 Byasa polla de Nicéville, 1897
 Byasa dasarada dasarada Moore, 1858
 Byasa plutonius pembertoni Moore, 1902
 Troides helena cerbus C. & R. Felder, 1865
 Troides aeacus aeacus C. & R. Felder, 1860

Підродина Parnassiinae
 Триба Parnassini
 Parnassius epaphus Oberthur, 1879
 Parnassius hardwickii Gray, 1831
 Parnassius hunnyngtoni Avinoff, 1916
 Parnassius acdestis pundit Avinoff, 1922
 Parnassius delphius Eversmann, 1843
 Триба Zerynthini
 Bhutanitis lidderdalii lidderdalii Atkinson, 1873
 Bhutanitis ludlowi Gabriel, 1942

Біланові (Pieridae) 

Підродини Pierinae
 Триба Pierini
 Aporia harrietae harrietae de Nicéville, 1892
 Aporia agathon agathon Gray, 1831
 Pieris brassicae nepalensis Doubleday, 1846
 Pieris canidia indica Evans, 1926
 Pieris extensa bhutya Talbot, 1939
 Pieris erutae montana Verity, 1908
 Pieris napi Linnaeus 1758
 Pontia daplidice moorei Rober, 1907
 Cepora nadina nadina Lucas, 1852
 Cepora nerissa phryne Fabricius, 1775
 Delias lativitta parva Talbot, 1937
 Delias sanaca bhutya Talbot, 1937
 Delias belladonna Fabricius, 1793
 Delias pasithoe pasithoe Linnaeus, 1767
 Delias acalis pyramus Wallace, 1867
 Delias descombesi leucaeantha Fruhstorfer, 1910
 Delias agostina agostina Hewitson, 1852
 Delias eucharis Drury, 1773
 Delias berinda Moore 1872
 Delias hyparete hierte Hubner 1818
 Prioneris thestylis thestylis Doubleday, 1842
 Appias libythea Fabricius, 1775
 Appias lyncida eleonora Boisduval, 1836
 Appias albina darada C. & R. Felder, 1865
 Appias paulina adamsoni Moore, 1905
 Appias lalage lalage Doubleday, 1842
 Appias indra Moore, 1857
 Appias nero Wallace, 1867
 Leptosia nina nina Fabricius, 1793
 Триба Teracolini
 Ixias marianne Cramer, 1779
 Ixias pyrene pirenassa Wallace, 1867
 Colotis danae Fabricius, 1775
 Colotis etrida Boisduval, 1836
 Триба Anthocharini
 Hebomoia glaucippe glaucippe Linnaeus, 1758
 Триба Nepheroniini
 Pareronia avatar avatar Moore, 1858
 Pareronia valeria hippa Fabricius, 1787

Підродина Coliadinae
 Catopsilia pomona pomona Fabricius, 1775
 Catopsilia pyranthe pyranthe Linnaeus, 1758
 Dercas verhuelli doubledayi Moore, 1905
 Dercas lycorias Doubleday 1842
 Gonepteryx rhamni nepalensis Doubleday, 1847
 Gonepteryx mahaguru mahaguru Gistel, 1857
 Gandaca harina assamica Moore, 1906
 Eurema brigitta rubella Wallace, 1867
 Eurema laeta sikkima Moore, 1906
 Eurema andersonii andersonii Moore, 1886
 Eurema sari Horsfield, 1829
 Eurema blanda silhetana Wallace, 1867
 Eurema hecabe hecabe Linnaeus, 1758
 Colias fieldii fieldii Menetris, 1855
 Colias erate Esper 1805

Ріодініди (Riodinidae) 

 Zemeros flegyas indicus Cramer, 1780
 Dodona dipoea dipoea Hewitson, 1865
 Dodona eugenes venox Fruhstorfer, 1912
 Dodona egeon Westwood, 1851
 Dodona ouida ouida Moore, 1865
 Dodona adonira adonira Hewitson, 1865
 Dodona durga Kollar, 1844
 Abisara fylla Westwood, 1851
 Abisara neophron neophron Hewitson, 1861
 Abisara chela chela de Nicéville, 1886
 Abisara echerius Stoll, 1790
 Stiboges nymphidia Butler, 1876

Синявцеві (Lycaenidae) 

Підродина Poritiinae
 Триба Poritiini
 Poritia hewitsoni hewitsoni Moore, 1865

Підродина Miletinae
 Триба Miletini
 Miletus chinensis assamensis Doherty, 1891
 Allotinus drumila drumila Moore, 1865
 Logania distanti massalia Doherty, 1891
 Триба Tarakini
 Taraka hamada Druce, 1875
 Триба Spalgini
 Spalgis epeus epeus Westwood, 1851
 Curetis bulis bulis Westwood, 1851
 Curetis acuta naga Evans,1954
 Curetis dentata dentata Moore, 1879

Підродина Polyommatinae
 Phengaris atroguttata Oberthur, 1876
 Orthomiella pontis Elwes, 1887
 Petrelaea dana de Nicéville, 1883
 Nacaduba pactolus continentalis Fruhstorfer, 1916
 Nacaduba hermus nabo Fruhstorfer, 1916
 Nacaduba kurava euplea Fruhstorfer, 1916
 Nacaduba beroe gythion Fruhstorfer, 1916
 Prosotas aluta coelestis Wood-Mason & de Nicéville, 1886
 Prosotas nora ardates Moore, 1874
 Prosotas bhutea bhutea de Nicéville, 1883
 Prosotas dubiosa indica Evans, 1925
 Ionolyce helicon merguiana Moore, 1884
 Caleta decidia Hewitson, 1876
 Caleta elna noliteia Fruhstorfer, 1916
 Jamides bochus bochus Stoll, 1782
 Jamides celeno celeno Cramer, 1775
 Jamides elpis Godart, 1824
 Jamides alecto Felder, 1860
 Jamides pura Moore, 1886
 Catochrysops strabo Fabricius, 1793
 Catochrysops panormus Felder, 1860
 Lampides boeticus Linnaeus, 1767
 Leptotes plinius Fabricius, 1793
 Castalius rosimon rosimon Fabricius, 1775
 Tarucus ananda de Nicéville, 1883
 Zizeeria karsandra Moore, 1865
 Pseudozizeeria maha maha Kollar, 1884
 Zizina otis Fabricius, 1787
 Zizula hylax Fabricius, 1775
 Everes argiades tibetanus Lorkovié, 1943
 Everes lacturnus assamica Tytler, 1915
 Neopithecops zalmora zalmora Butler, 1870
 Pithecops corvus Fruhtorfer, 1919
 Azanus ubaldus Stoll, 1782
 Azanus jesous Guerin & Mineville, 1847
 Megisba malaya sikkima Moore, 1884
 Celastrina argiolus jynteana de Nicéville, 1883
 Celastrina huegelii oreoides Evans, 1925
 Celastrina lavendularis limbata Moore, 1879
 Celastrina albidisca carna Moore, 1883
 Lestranicus transpectus Moore, 1879
 Celatoxia marginata de Nicéville, 1884
 Acytolepis puspa gisca Fruhstorfer, 1910
 Udara dilecta Moore, 1879
 Udara albocaerulea Moore, 1879
 Udara placidula Druce, 1895
 Euchrysops cnejus cnejus Fabricius, 1798
 Albulina asiatica Elwes, 1882
 Chilades lajus lajus Stoll, 1780
 Luthrodes pandava pandava Horsfield, 1829
 Freyeria putli Kollar, 1844
 Anthene emolus emolus Godart, 1823
 Anthene lycaenina lycambes Hewitson, 1878

Підродина Lycaeninae
 Lycaena phlaeas flavens Ford, 1924
 Lycaena pavana Kollar, 1848
 Heliophorus epicles indicus Fruhstorfer, 1908
 Heliophorus oda Hewitson, 1865
 Heliophorus brahma brahma Moore, 1857
 Heliophorus moorei Hewitson, 1865
 Heliophorus androcles Westwood, 1851
 Heliophorus tamu tamu Kollar, 1844

Підродина Aphnaeinae
 Cigaritis vulcanus vulcanus Fabricius, 1777
 Cigaritis nipalicus Moore, 1884
 Cigaritis rukma de Nicéville, 1888
 Cigaritis syama peguanus Moore, 1884
 Cigaritis lohita himalayanus Moore, 1884

Підродина Theclinae
 Esakiozephyrus icana Moore, 1874
 Esakiozephyrus mandara dohertyi de Nicéville, 1889
 Esakiozephyrus camurius camurius Murayama, 1986
 Chrysozephyrus intermedius Tytler, 1915
 Chrysozephyrus bhutanensis Howart, 1957
 Chrysozephyrus triloka Hannyngton, 1910
 Chrysozephyrus assamicus Tytler, 1915
 Chrysozephyrus assamica Tytler, 1915
 Chrysozephyrus duma Hewitson, 1869
 Neozephyrus suroia Tytler, 1915
 Neozephyrus syla Kollar, 1844
 Arhopala abseus indicus Riley, 1923
 Arhopala pseudocentaurus Doubleday, 1847
 Arhopala oenea Hewitson, 1869
 Arhopala atrax Hewitson, 1862
 Arhopala amantes paella Swinhoe, 1886
 Arhopala singla de Nicéville, 1885
 Arhopala bazalus Hewitson, 1862
 Arhopala eumolphus eumolphus Cramer, 1780
 Arhopala centaurus Fabricius, 1775
 Arhopala paramuta paramuta de Nicéville, 1883
 Arhopala rama rama Kollar, 1842
 Arhopala curiosa Evans, 1957
 Arhopala fulla ignara Riley & Godfrey, 1921
 Arhopala ganesa Moore, 1857
 Arhopala paraganesa de Nicéville, 1882
 Arhopala birmana birmana Moore, 1883
 Arhopala comica de Nicéville, 1900
 Flos fulgida Hewitson, 1865
 Flos adriana de Nicéville, 1883
 Flos asoka de Nicéville, 1883
 Flos chinensis C. & R. Felder,1865
 Flos areste Hewitson, 1862
 Mota massyla Hewitson, 1869
 Surendra quercetorum quercetorum Moore, 1857
 Zinaspa todara distorta de Nicéville, 1887
 Iraota timoleon timoleon Stoll, 1790
 Catapaecilma major major Druce, 1895
 Loxura atymnus continentalis Fruhstorfer, 1912
 Yasoda tripunctata Hewitson, 1863
 Horaga onyx onyx Moore, 1857
 Cheritra freja evansi Cowan, 1965
 Cheritrella truncipennis de Nicéville, 1887
 Ticherra acte Moore, 1857
 Pratapa deva lila Moore, 1883
 Pratapa icetas extensa Evans, 1925
 Tajuria cippus cippus Fabricius, 1798
 Tajuria illurgis Hewitson, 1869
 Tajuria illurgoides de Nicéville 1890
 Tajuria maculata Hewitson, 1865
 Dacalana cotys Hewitson, 1865
 Creon cleobis Godart, 1824
 Rachana jalindra indra Moore, 1883
 Charana mandarinus Hewitson, 1863
 Remelana jangala ravata Moore, 1865
 Ancema ctesia ctesia Hewitson, 1865
 Ancema blanka minturna Fruhstorfer, 1912
 Hypolycaena erylus avantus Fruhstorfer, 1912
 Chliaria othona Hewitson, 1865
 Chliaria kina kina Hewitson, 1869
 Zeltus amasa amasa Hewitson, 1865
 Deudorix epijarbas amatius Fruhstorfer, 1912
 Virachola isocrates Fabricius, 1793
 Virachola perse Hewitson, 1863
 Artipe eryx eryx Linnaeus, 1771
 Sinthusa nasaka Horsfield, 1829
 Bindahara phocides phocides Fabricius, 1793
 Rapala varuna orseis Hewitson, 1863
 Rapala manea Hewitson, 1863
 Rapala pheretima petosiris Hewitson, 1863
 Rapala iarbus Fabricius, 1787
 Rapala buxaria de Nicéville, 1889
 Bidaspa nissa ranta Swinhoe, 1897

Сонцевики (Nymphalidae) 

Підродина Danainae
 Триба Danaini
 Parantica aglea melanoides Moore, 1883
 Parantica agleoides Moore, 1883
 Parantica sita Kollar, 1844
 Parantica pedonga Talbot, 1943
 Parantica melaneus plantenston Fruhstorfer, 1910
 Tirumala limniace Moore, 1880
 Tirumala septentrionis Butler, 1874
 Danaus genutia Cramer, 1779
 Danaus melanippus Cramer, 1777
 Danaus chrysippus Linnaeus, 1758
 Ideopsis similis Linnaeus, 1758
 Триба Euploeini
 Euploea sylvester C. & R. Felder, 1865
 Euploea mulciber mulciber Cramer, 1777
 Euploea midamus Linnaeus, 1758
 Euploea klugii Horsfield & Moore, 1857
 Euploea radamanthus Fabricius, 1793
 Euploea doubledayi C. & R. Felder, 1865
 Euploea algea deione Westwood, 1848
 Euploea core core Cramer, 1780

Підродина Libytheinae
 Libythea lepita lepita Moore, 1857
 Libythea myrrha sanguinalis Fruhstorfer, 1898
 Libythea celtis Laicharting 1782

Підродина Satyrinae
 Триба Satyrini
 Melanitis leda ismene Cramer, 1775
 Melanitis phedima bela Moore, 1857
 Melanitis zitenius zitenius Herbst, 1796
 Cyllogenes janetae de Nicéville, 1887
 Elymnias hypermnestra undularis Drury, 1773
 Elymnias malelas Hewitson, 1863
 Elymnias patna Westwood, 1851
 Elymnias vasudeva vasudeva Moore, 1857
 Mycalesis anaxias aemate Fruhstorfer, 1911
 Mycalesis francisca sanatana Moore, 1857
 Mycalesis perseus blasieus Fabricius, 1798
 Mycalesis mineus Linnaeus, 1767
 Mycalesis visala visala Moore, 1857
 Mycalesis suaveolens Wood Mason & de Nicéville, 1883
 Mycalesis mestra Hewitson, 1862
 Mycalesis heri Moore, 1857
 Mycalesis malsara Moore, 1857
 Mycalesis mamerta Stoll, 1780
 Mycalesis lepcha lepcha Moore, 1880
 Mycalesis nicotia Westwood, 1850
 Penthema lisarda Doubleday, 1845
 Lethe sidonis Hewitson, 1863
 Lethe nicetella de Nicéville, 1887
 Lethe maitrya de Nicéville, 1880
 Lethe nicetas Hewitson, 1863
 Lethe tristigmata Elwes, 1887
 Lethe ocellata lyneus de Nicéville, 1897
 Lethe jalaurida de Nicéville, 1880
 Lethe moelleri Elwes, 1887
 Lethe atkinsonia Hewitson, 1876
 Lethe goalpara gana Talbot, 1947
 Lethe sura Doubleday, 1849
 Lethe dura gammiei Moore, 1892
 Lethe baladeva Moore, 1865
 Lethe ramadeva de Nicéville, 1888
 Lethe confusa confusa Aurivillius, 1898
 Lethe europa niladana Fruhstorfer, 1911
 Lethe rohria rohria Fabricius, 1787
 Lethe mekara mekara Moore, 1857
 Lethe chandica Moore, 1857
 Lethe margaritae Elwes, 1882
 Lethe isana dinarbus Hewitson, 1863
 Lethe brisanda de Nicéville, 1886
 Lethe serbonis bhutya Talbot, 1947
 Lethe vindhya C. Felder, 1859
 Lethe kansa Moore, 1857
 Lethe sinorix Hewitson, 1863
 Lethe scanda Moore, 1857
 Lethe latiaris Hewitson, 1863
 Lethe gulnihal gulnihal de Nicéville, 1887
 Lethe bhairava Moore, 1857
 Lethe verma sintica Fruhstorfer, 1911
 Neope pulaha Moore, 1865
 Neope pulahoides Moore, 1892
 Neope pulahina Evans, 1924
 Neope bhadra Moore, 1865
 Neope yama yama Moore, 1857
 Chonala masoni Moore, 1892
 Rhaphicera satricus Doubleday, 1849
 Rhaphicera moorei Butler, 1867
 Orinoma damaris Gray, 1846
 Ethope himachala Moore, 1857
 Neorina hilda Westwood, 1850
 Orsotriaena medus meudus Fabricius, 1775
 Ragadia crisilda Hewitson, 1862
 Ypthima nareda Kollar, 1844
 Ypthima newara Elwes & Edwards, 1893
 Ypthima asterope Klug, 1832
 Ypthima huebneri Kirby, 1871
 Ypthima avanta Moore, 1882
 Ypthima baldus baldus Fabricius, 1775
 Ypthima sakra sakra Moore, 1858
 Ypthima parasakra Eliot, 1987
 Ypthima lisandra Cramer, 1782
 Ypthima persimilis Elwes & Edwards, 1893
 Ypthima nikaea Moore, 1874
 Ypthima ceylonica Hewitson, 1865
 Ypthima confusa Shirozu & Shima 1977
 Ypthima lycus de Nicéville, 1889
 Ypthima narasingha Moore, 1857
 Callerebia nirmala Moore, 1882
 Callerebia scanda opima Moore, 1882
 Callerebia annada annada Seitz, 1908
 Callerebia hybrida Butler, 1880
 Paroeneis pumilus bicolor Seitz, 1908
 Aulocera brahminus Blanchard, 1844
 Aulocera padma chumbica Moore, 1892
 Aulocera loha loha Doherty, 1886
 Aulocera swaha swaha Kollar, 1844
 Aulocera saraswati Moore, 1892
 Aulocera sybillina Oberthur, 1890

Підродина Calinaginae
 Calinaga buddha Moore, 1857

Підродина Amathusiinae
 Триба Faunidini
 Faunis canens Hubner, 1826
 Faunis eumeus Drury, 1773
 Melanocyme faunula faunoloides de Nicéville, 1895
 Aemona amathusia Hewitson, 1867
 Stichophthalma nourmahal Westwood, 1851
 Stichophthalma camadeva Westwood, 1848
 Триба Amathusiini
 Amathuxidia amythaon Doubleday, 1847
 Thaumantis diores Doubleday, 1845
 Триба Discophorini
 Discophora sondaica zal Westwood, 1851
 Discophora timora Westwood, 1850
 Enispe cycnus Westwood, 1851
 Enispe euthymius Doubleday, 1845

Підродина Acraeinae
 Триба Acraeini
 Acraea violae Fabricius, 1793
 Acraea issoria issoria Hubner, 1819
 Триба Cethosiini
 Cethosia biblis tisamena Fruhstorfer, 1912
 Cethosia cyane cyane Drury, 1770

Підродина Nymphalinae
 Триба Biblidini
 Ariadne ariadne pallidor Fruhstorfer,1899
 Ariadne merione Cramer, 1777
 Триба Argynnini
 Argynnis hyperbius hyperbius (Linnaeus, 1763)
 Argynnis childreni childreni Gray, 1831
 Issoria lathonia isaea Doubleday, 1846
 Issoria gemmata Butler, 1881
 Issoria altissima (Elwes, 1882)
 Триба Heliconiinae
 Phalanta phalantha phalantha Drury, 1773
 Cupha erymanthis lotis Sulzer, 1776
 Vagrans egista sinha Kollar, 1844
 Vindula erota erota Fabricius, 1793
 Cirrochroa aoris aoris Doubleday, 1847
 Cirrochroa tyche mithila Moore, 1872
 Триба Nymphalini
 Melitaea arcesia sikkimensis Moore, 1901
 Symbrenthia lilaea khasiana Moore, 1875
 Symbrenthia hypselis cotanda Moore, 1874
 Symbrenthia niphanda niphanda Moore, 1872
 Symbrenthia brabira sivokana Moore, 1899
 Symbrenthia hippocles Hewitson, 1864
 Nymphalis antiopa Linnaeus, 1758
 Aglais ladakensis Moore, 1878
 Aglais urticae Linnaeus, 1758
 Aglais caschmiriensis aesis Fruhstorfer, 1912
 Kaniska canace canace Linnaeus, 1763
 Polygonia egea Cramer, 1775
 Polygonia c-album Linnaeus, 1758
 Vanessa cardui Linnaeus, 1758
 Vanessa indica indica Herbst, 1794
 Junonia hierta hireta Fabricius, 1798
 Junonia orithya ocyla Hubner, 1819
 Junonia lemonias lemonias Linnaeus, 1758
 Junonia almana almana Linnaeus, 1758
 Junonia atlites atlites Linnaeus, 1763
 Junonia iphita iphita Cramer, 1779
 Kallima horsfieldii Kollar, 1844
 Kallima inachus inachus Boisduval, 1836
 Kallima knyvetti de Nicéville, 1886
 Doleschallia bisaltide indica Moore, 1899
 Hypolimnas misippus Linnaeus, 1764
 Hypolimnas bolina Linnaeus, 1758
 Триба Marpesiini
 Cyrestis cocles Fabricius, 1787
 Cyrestis thyodamas thyodamas Doyere, 1840
 Chersonesia risa Doubleday, 1848
 Триба Limenitidini
 Neptis clinia susruta Moore, 1872
 Neptis sappho astola Moore, 1872
 Neptis hylas Linnaeus, 1758
 Neptis soma soma Moore, 1858
 Neptis jumbah Moore, 1857
 Neptis pseudovikasi Moore, 1899
 Neptis miah miah Moore, 1857
 Neptis sankara Kollar, 1844
 Neptis cartica cartica Moore, 1872
 Neptis magadha C. & R. Felder, 1867
 Neptis anjana Moore, 1881
 Neptis ananta ochracea Evans, 1924
 Neptis zaida bhutanica Tytler, 1926
 Neptis armandia melba Evans, 1912
 Neptis radha Moore, 1857
 Neptis narayana Moore, 1858
 Neptis manasa manasa Moore, 1858
 Neptis nycteus de Nicéville, 1890
 Neptis yerburyi Butler, 1886
 Phaedyma aspasia Leech, 1890
 Phaedyma columella ophianaMoore, 1872
 Lassipa viraja viraja Moore, 1872
 Pantoporia hordonia hordonia Stoll, 1790
 Pantoporia sandaka davidsoni Eliot, 1969
 Athyma perius perius Linnaeus, 1758
 Athyma asura asura Moore, 1857
 Athyma pravara Moore, 1857
 Athyma jina jina Moore, 1858
 Athyma kanwa Moore, 1858
 Athyma ranga ranga Moore, 1857
 Athyma opalina opalina Kollar, 1844
 Athyma selenophora selenophora Kollar, 1844
 Athyma zeroca Moore, 1872
 Athyma cama cama Moore, 1858
 Athyma nefte inara Doubleday, 1850
 Moduza procris procris Cramer, 1777
 Parasarpa zayla zayla Doubleday, 1848
 Parasarpa dudu dudu Doubleday, 1848
 Sumalia zulema Doubleday, 1848
 Sumalia daraxa Doubleday, 1848
 Auzakia danava Moore, 1857
 Lebadea martha martha Fabricius, 1787
 Neurosigma siva siva Westwood, 1850
 Abrota ganga ganga Moore, 1857
 Tanaecia julii appiades Ménétriés, 1857
 Tanaecia jahnu Moore, 1857
 Tanaecia lepidea lepidea Butler, 1868
 Dophla evelina derna Kollar, 1848
 Euthalia durga durga Moore, 1857
 Euthalia monina kesava Moore, 1859
 Euthalia telchinia Ménétriés, 1857
 Euthalia aconthea Cramer, 1777
 Euthalia phemius Doubleday, 1848
 Euthalia lubentina Cramer, 1777
 Euthalia franciae Gray, 1846
 Euthalia duda Staudinger, 1886
 Euthalia nara nara Moore, 1859
 Euthalia sahadeva Moore, 1859
 Euthalia patala Kollar, 1844
 Euthalia amphifascia Tytler, 1940
 Euthalia alpheda jama C & R Felder, 1867
 Lexias cyanipardus Butler, 1868
 Lexias dirtea khasiana Swinhoe, 1893
 Lexias pardalis Moore, 1878
 Триба Pseudergolini
 Pseudergolis wedah wedah Kollar, 1844
 Stibochiona nicea nicea Gray, 1846
 Dichorragia nesimachus Doyère, 1840
 Триба Apaturini
 Rohana parvata Moore, 1857
 Rohana parisatis parisatis Westwood, 1850
 Chitoria sordida Moore, 1865
 Chitoria ulupi ulupi Doherty, 1889
 Mimathyma ambica namouna Doubleday, 1845
 Mimathyma bhavana Moore, 1881
 Mimathyma chevana Moore, 1865
 Dilipa morgiana Westwood, 1850
 Sephisa dichroa Kollar, 1844
 Sephisa chandra chandra Moore, 1858
 Helcyra hemina Hewitson, 1864
 Herona marathus marathus Doubleday, 1848
 Euripus consimilis Westwood, 1850
 Euripus nyctelius Doubleday, 1845
 Hestina persimilis Westwood, 1850
 Hestina nama nama Doubleday, 1844
 Триба Charaxini
 Polyura athamas athamas Drury, 1770
 Polyura arja C. & R. Felder, 1866
 Polyura eudamippus Doubleday, 1843
 Polyura dolon Westwood, 1848
 Polyura narcaea Hewitson 1854
 Charaxes bernardus Fabricius, 1793
 Charaxes marmax Westwood, 1847
 Charaxes kahruba Moore, 1895
 Charaxes solon Fabricius, 1793

Головчаки (Hesperiidae) 

Підродина Coeliadinae
 Burara oedipodea Swainson, 1882
 Burara jaina jaina Moore, 1865
 Burara amara Moore, 1865
 Burara harisa harisa Mabille 1876
 Burara vasutana Mabille 1876
 Bibasis sena sena Moore, 1865
 Hasora anura anura de Nicéville, 1889
 Hasora chromus Cramer, 1780
 Hasora taminatus bhavara Fruhstorfer, 1911
 Hasora badra badra Moore, 1857
 Hasora vitta indica Evans, 1932
 Badamia exclamationis Fabricius, 1775
 Choaspes benjaminii japonicas Murry, 1875
 Choaspes xanthopogon Kollar, 1844
 Choaspes furcata Evans, 1932

Підродина Pyrginae
 Триба Celaenorrhini
 Capila lidderdali Elwes, 1888
 Capila zennara Moore, 1865
 Capila jayadeva Moore, 1865
 Lobocla liliana Atkinson, 1871
 Celaenorrhinus flavocincta de Nicéville, 1887
 Celaenorrhinus pyrrha de Nicéville, 1889
 Celaenorrhinus pulomaya Moore, 1865
 Celaenorrhinus plagifera de Nicéville, 1889
 Celaenorrhinus leucocera Kollar, 1844
 Celaenorrhinus putra Moore, 1865
 Celaenorrhinus munda munda Moore, 1884
 Celaenorrhinus nigricans de Nicéville, 1885
 Celaenorrhinus badius Bell, 1930
 Celaenorrhinus dhanada Moore, 1865
 Celaenorrhinus ratna tyleri Evans, 1926
 Celaenorrhinus maculicornis Elwes & Edwards 1897
 Celaenorrhinus aurivittatus Moore 1879
 Celaenorrhinus aurivittata aurivittata Moore 1866
 Триба Tagiadini
 Sarangesa dasahara dasahara Moore, 1865
 Pseudocoladenia dan fabia Evans, 1949
 Pseudocoladenia festa Evans, 1949
 Pseudocoladenia fatua Evans, 1949
 Coladenia indrani indrani Moore, 1865
 Coladenia hoenei Evans, 1931
 Coladenia agni Moore 1884
 Seseria dohertyi dohertyi Watson, 1893
 Seseria sambara Moore, 1865
 Chamunda chamunda Moore, 1865
 Gerosis phisara phisara Moore, 1884
 Gerosis bhagava bhagava Moore, 1865
 Gerosis sinica narada Moore, 1884
 Tagiades japetus Stoll, 1782
 Tagiades gana athos Plötz, 1884
 Tagiades parra gala Evans, 1949
 Tagiades litigiosa litigiosa Möschler, 1878
 Tagiades menaka Moore, 1865
 Satarupa zulla zulla Tytler 1915
 Mooreana trichoneura C & R Felder 1860
 Odontoptilum angulata angulata Felder, 1862
 Caprona agama Moore, 1857
 Dharpa hanria Moore 1866
 Ctenoptilum vasava vasava Moore 1866
 Apostictopterus fuliginosus curiosa Swinhoe, 1917
 Триба Pyrgini
 Pyrgus cashmirensis cashmirensis Moore, 1874
 Spialia galba Fabricius, 1793
 Cartercephalus silvicola de Nicéville, 1886

Підродина Hesperiinae
 Триба Heteropterini
 Carterocephalus houangty bootia Evans, 1949
 Carterocephalus avanti avanti de Nicéville, 1886
 Триба Astictopterini
 Ochus subvittatus Moore, 1878
 Baracus vittatus septentrionum Wood-Mason & de Nicéville, 1887
 Sebastonyma dolopia Hewitson, 1868
 Sovia grahami Evans, 1926
 Sovia lucasii separate Moore, 1882
 Pedesta masuriensis masuriensis Moore, 1878
 Pedesta pandita de Nicéville, 1885
 Thoressa hyrie de Nicéville, 1891
 Thoressa cerata Hewitson 1876
 Thoressa aina aina de Nicéville 1890
 Thoressa gupta de Nicéville 1886
 Aeromachus kali de Nicéville, 1885
 Aeromachus stigmatus stigmatus Moore, 1878
 Halpe kumara de Nicéville, 1885
 Halpe porus Mabille, 1878
 Halpe homolea filda Evans 1937
 Halpe arcuata Evans 1937
 Halpe sikkima Mabille 1882
 Halpe zema zema Hewitson 1877
 Pithauria stramineipennis Wood-Mason & de Nicéville, 1886
 Astictopterus jamaolivascens Moore, 1878
 Триба Ancistroidini
 Iambrix salsala salsala Moore, 1865
 Koruthaialos butleri butleri Moore, 1882
 Ancistroides nigrita diocles Moore, 1865
 Notocrypta paralysos asawa Fruhstorfer, 1911
 Notocrypta curvifascia C. & R. Felder, 1862
 Notocrypta feisthamelii alysos Moore, 1866
 Udaspes folus Cramer, 1775
 Триба Plastingiini
 Arnetta atkinsoni Moore, 1878
 Suastus gremius Fabricius, 1798
 Suastus minuta aditia Evans, 1943
 Cupitha purreea Moore, 1877
 Hyarotis adrastus praba Moore, 1865
 Zographetus satwa de Nicéville 1884
 Matapa aria Moore, 1865
 Matapa sasivarna Moore, 1865
 Matapa purpurescens Elwes & Edwards, 1897
 Erionota thrax Linnaeus, 1767
 Creteus cyrina Hewitson, 1876
 Триба Hesperiini
 Ochlodes brahma Moore, 1878
 Sancus fuligo Mabille, 1876
 Триба Taractrocerini
 Taractrocera danna Moore, 1865
 Taractrocera maevius Fabricius, 1793
 Taractrocera luzonensis Staudinger 1889
 Oriens goloides Moore, 1881
 Oriens gola Moore, 1877
 Potanthus rectifasciatus rectifasciatus Elwes & Edwards, 1897
 Potanthus pallida Evans, 1932
 Potanthus pseudomaesa clio Evans, 1932
 Potanthus juno Evans, 1932
 Potanthus dara Kollar, 1842
 Potanthus confucius dushta Fruhstorfer, 1911
 Potanthus nesta nesta Evans, 1934
 Potanthus palnia palnia Evans, 1914
 Potanthus ganda ganda Fruhstorfer, 1911
 Potanthus trachala Mabille 1878
 Cephrenes acalle oceanica Hopffer 1874
 Telicota colon colon Fabricius, 1775
 Telicota bambusae bambusae Moore, 1878
 Триба Gegenini
 Parnara guttatus guttatus Bremer & Grey, 1853
 Parnara bada bada Moore, 1878
 Parnara ganga Evans 1937
 Borbo cinnara Wallace, 1866
 Borbo bevani Moore, 1878
 Pelopidas sinensis Mabile, 1877
 Pelopidas subochraceus subochraceus Moore, 1878
 Pelopidas mathias Fabricius, 1798
 Pelopidas assamensis de Nicéville, 1882
 Pelopidas conjuncta conjuncta Herrich-Schäffer, 1869
 Pelopidas agna agna Moore 1866
 Polytremis lubricans lubricans Herrich-Schäffer, 1869
 Polytremis eltola eltola Hewitson, 1869
 Baoris farri Moore, 1878
 Caltoris tulsi tulsi de Nicéville, 1883
 Caltoris kumara moorei Evans, 1926
 Caltoris brunnea caere de Nicéville, 1876

Примітки 

Б
д
д